Japán fizetőeszköz (japán jen)
 Kínai fizetőeszköz (kínai jüan vagy renminbi)